«Час волка» () — шведский психологический фильм ужасов 1968 года, единственный фильм Ингмара Бергмана, который может быть отнесён к жанру психологического хоррора. Главные роли исполнили Макс фон Сюдов и Лив Ульман. Основные съёмки проходили в Ховс Халларе, Стокгольме и Фаре. 

Бергман черпал вдохновение из оперы Вольфганга Амадея Моцарта «Волшебная флейта» и повести Э. Т. А. Гофмана «Золотой горшок», а также из собственных кошмаров.  В фильме раскрываются темы безумия, сексуальности и отношений, переданные в сюрреалистическом стиле с элементами фольклора. Также присутствует намёк на легенды о вампирах и оборотнях. Некоторые связывают эту работу с жизнью самого Бергмана и его отношений с Ульман; Бергман сказал, что переживал свой «час волка», когда задумывал эту историю. Первоначально кинокартина получила негативные отзывы в Швеции, но в последующие годы стала считаться одним из самых лучших и значимых фильмов ужасов в истории.

Сюжет 
В руки режиссёра попадает дневник бесследно исчезнувшего художника Йохана Борга. Альма, беременная жена художника, рассказывает в интервью о том, что Борг каждую ночь в «час волка» впадает в какое-то странное состояние. 

Переехав на остров Бальтрум, семейная пара Боргов начинает новую жизнь. Йохан делится с Альмой набросками пугающих видений, которые у него были. Своим «демонам» он даёт различные прозвища: Человек-птица, Дама в шляпе, Мужчина-паук и Учитель. По мере пребывания на острове у Йохана усиливается бессонница. Однажды к их дому подходит пожилая женщина и просит Альму прочитать дневник Йохана, который он прячет под кроватью. Из дневника Альма узнаёт, что Йохана преследуют странные незнакомцы, что он видит образ своей бывшей возлюбленной Вероники Фоглер, которой Йохан был одержим. 

Барон фон Меркенс, проживающий в соседнем замке, приглашает семейную пару к себе. В замке художник и его жена знакомятся с семьёй барона и мистером Линдхорстом, давним поклонником творчества Йохана. После ужина жена барона проводит супругов в свою спальню, где у неё висит портрет Вероники, написанный Йоханом. У Альмы начинают появляться тревожные мысли: она боится потерять своего мужа. Ночью, во время бессонницы, Йохан рассказывает о «часе волка» — времени между тремя и четырьмя часами утра, когда часто умирают и рождаются люди, времени безумия и кошмаров. Йохан вспоминает о своей детской травме и внезапно рассказывает о произошедшей на рыбалке стычке с мальчиком, в результате которой Йохан с жестокостью убил ребёнка и утопил его в море. Альма шокирована признанием мужа. 

Внезапно в дом заходит мистер Хеербранд, один из гостей барона фона Меркенса. Он приглашает Юхана в замок на вечеринку и говорит, что на ней будет присутствовать Вероника Фоглер. Хеербранд  дарит художнику пистолет для самозащиты. Йохан и Альма начинают ссориться из-за его одержимости Вероникой. Йохан берёт пистолет и стреляет в Альму, а затем направляется в замок. Все гости в замке оказываются теми самыми демонами, о которых Йохан рассказывал Альме: Мужчина-паук ходит по потолку; Дама в шляпе помимо шляпы снимает и собственное лицо. В одной из комнат Йохан находит обнажённую Веронику. На фоне насмешек гостей, она начинает соблазнять смущённого Йохана. Как оказалось, выстрелы лишь слегка задели Альму и она притворилась мёртвой. Она пытается отыскать мужа и находит его в лесу. Альма видит, как мистер Линдхорст и семья барона Меркенса убивают Йохана.

В финале Альма в интервью начинает рассуждать о произошедшем и задаётся вопросом: почему она видела тех людей в замке, если это видения её мужа.

В ролях 
 Макс фон Сюдов — Йохан Борг
 Лив Ульман — Альма Борг
 Гертруд Фрид — Коринн фон Меркенс
 Георг Рюдеберг — архивист Линдхорст
 Эрланд Юзефсон — барон фон Меркенс
 Найма Вифстранд — старуха со шляпой
 Ульф Йоханссон — терапевт Хеербранд
 Гудрун Брост — Гамла фон Меркенс
 Бертил Анденберг — Эрнст фон Меркенс
 Ингрид Тулин — Вероника Фоглер

Награды и номинации

Награды 
 1968 Награда Национального общества кинокритиков США
 Лучший режиссёр — Ингмар Бергман (также за фильм «Стыд»)
 1969 Награда Национального совета критиков США (National Board of Review)
 Лучшая женская роль — Лив Ульман (также за фильм «Стыд»)

Примечания

Литература

Ссылки 
  
  

Фильмы Швеции 1968 года
Фильмы-драмы Швеции
Чёрно-белые фильмы Швеции
Фильмы ужасов 1968 года
Фильмы ужасов Швеции
Чёрно-белые фильмы ужасов
Фильмы о демонах
Фильмы SF